CNE steht für:
 Certified Nursing Education, Fortbildung und Wissen für die Pflege
 Chronische Nierenerkrankung (der Katze)
 CNE Gesellschaft für Telekommunikation mbH – ein deutscher Telekommunikationsanbieter
 Commission nationale d'éthique dans la médecine humaine (Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin, Schweiz)
 Comité national d'évaluation (Frankreich)
 Contrat nouvelle embauche (Frankreich)
 Comisión Nacional de Energía (Spanien)
 Centro Nacional de Epidemiología (Spanien)
 Comissão Nacional de Eleições (Osttimor)
 Comissão Nacional de Eleições (Portugal)
 Computer Network Exploitation, Maßnahme, um den Zugriff auf Informationen in Computernetzwerken zu schützen, siehe Computer Network Operations #Computer Network Exploitation
 Consejo Nacional Electoral (Venezuela)
 Central Nuclear Embalse, siehe Kernkraftwerk Embalse

Abkürzung